La Coppa del Mondo di scacchi 2015 è stato un torneo scacchistico organizzato dalla FIDE nell'ambito delle qualificazioni al campionato del mondo 2016. Si è svolto a Baku, in Azerbaigian, dal 10 settembre al 5 ottobre, è consistito in un torneo ad eliminazione diretta tra 128 giocatori.

È stato vinto da Sergej Karjakin, che ha sconfitto Pëtr Svidler in finale per 6 a 4.

Formula 
Come nelle precedenti Coppe del Mondo, il torneo si è svolto ad eliminazione diretta tra 128 giocatori, in cui ogni turno è composto da poche partite a tempo lungo seguite eventualmente da spareggi a tempo di riflessione minore. Ad eccezione della finale, ogni turno consiste in:
due partite con tempo di riflessione di 90 minuti a giocatore per le prime 40 mosse, più 30 minuti dalla quarantunesima, più 30 secondi a mossa a partire dalla prima mossa;
in caso di parità, due partite da 25 minuti a giocatore più 10 secondi per mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite da 10 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa;
in caso di ulteriore parità, due partite da 5 minuti a giocatore più 3 secondi a mossa;
infine, una partita Armageddon: il Bianco riceve 5 minuti, il Nero 4, ed entrambi 3 secondi a mossa dopo la 61esima; in caso di patta il Nero passa il turno.

La finale si è svolta invece sulle quattro partite a tempo lungo, mentre gli eventuali spareggi sono previsti con le stesse modalità degli altri turni.

Le partite a tempo lungo di ogni turno sono state disputate in due giorni successivi, mentre gli spareggi il giorno seguente.

Giocatori partecipanti 
Alla Coppa del Mondo sono qualificati:
il campione del mondo (Magnus Carlsen)
i semifinalisti della Coppa del Mondo 2013 (Vladimir Kramnik, Dmitrij Andrejkin, Maxime Vachier-Lagrave, Evgenij Tomaševskij);
la campionessa mondiale femminile (Marija Muzyčuk);
i campioni juniores 2013 (Yu Yangyi) e 2014 (Lu Shanglei);
i 18 giocatori con la media Elo più alta tra il febbraio 2014 e il gennaio 2015;
92 giocatori dalle qualificazioni continentali:
46 dall'Europa: 23 dal campionato europeo 2014 e 23 dai campionato 2015;
20 dall'America: 4 dal campionato panamericano 2014, 4 dal campionato 2015 e 12 da tornei zonali;
20 dall'Asia e dall'Oceania: 5 dal campionato asiatico 2014, 5 dal campionato 2015 e 10 da tornei zonali;
6 dall'Africa: 2 dal campionato africano 2015 e 4 da tornei zonali;
il miglior classificato nell'ACP Tour (Romain Édouard);
2 nominati dal presidente della FIDE ;
4 scelti dagli organizzatori (Rauf Mamedov, Eltac Səfərli, Vasif Durarbəyli, Teymur Rəcəbov);
3 qualificati attraverso tornei disputati online.

Tuttavia, i tornei online non sono stati completati, e i tre posti vacanti sono stati scelti dal presidente della FIDE. Inoltre Magnus Carlsen ha rinunciato alla partecipazione, venendo sostituito da un giocatore con la media Elo più alta tra febbraio 2014 e gennaio 2015.

Lista 
I giocatori sono ordinati attraverso il loro punteggio Elo di agosto 2015, che è stato usato per determinare gli accoppiamenti. Sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove espressamente indicato; accanto a loro è indicato il punteggio Elo di luglio e la modalità di qualificazione.

Veselin Topalov (), 2816 (rating)
Hikaru Nakamura (), 2814 (rating)
Fabiano Caruana (), 2808 (rating)
Anish Giri (), 2793 (rating)
Wesley So (), 2779 (rating)
Vladimir Kramnik (), 2777 (Coppa del Mondo 2013)
Aleksandr Griščuk (), 2771 (rating)
Ding Liren (), 2770 (rating)
Lewon Aronyan (), 2765 (rating)
Dmitrij Jakovenko (), 2759 (campionato europeo 2014)
Sergej Karjakin (), 2753 (rating)
Evgenij Tomaševskij (), 2747 (Coppa del Mondo 2013)
Boris Gelfand (), 2741 (rating)
Pendyala Harikrishna (), 2740 (rating)
Michael Adams (), 2740 (rating)
Pëtr Svidler (), 2739 (rating)
Teymur Rəcəbov (), 2738 (nominato dagli organizzatori)
Leinier Domínguez Pérez (), 2736 (rating)
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2735 (rating)
Radosław Wojtaszek (), 2733 (campionato europeo 2014)
Maxime Vachier-Lagrave (), 2731 (Coppa del Mondo 2013)
Yu Yangyi (), 2726 (campione juniores 2013)
Vasyl' Ivančuk (), 2726 (rating)
Wei Yi (), 2725 (zonale 3.5)
David Navara (), 2724 (campionato europeo 2014)
Pavlo El'janov (), 2723 (campionato europeo 2014)
Dmitrij Andrejkin (), 2720 (Coppa del Mondo 2013)
Nikita Vitjugov (), 2719 (rating)
Péter Lékó (), 2714 (rating)
Ni Hua (), 2713 (campionato asiatico 2014)
Laurent Fressinet (), 2710 (campionato europeo 2014)
Oleksandr Moïsejenko (), 2710 (campionato europeo 2015)
Wang Hao (), 2705 (rating)
Jan Nepomnjaščij (), 2705 (campionato europeo 2015)
Rustam Qosimjonov (), 2704 (campionato asiatico 2014)
Igor Kovalenko (), 2702 (nominato dal presidente FIDE)
Lê Quang Liêm (), 2699 (zonale 3.3)
Anton Korobov (), 2699 (campionato europeo 2015)
Ivan Čeparinov (), 2690 (campionato europeo 2014)
Maksim Matlakov (), 2689 (campionato europeo 2015)
Ray Robson (), 2680 (zonale 2.1)
Maxim Rodshtein (), 2678 (campionato europeo 2015)
Igor' Lysyj (), 2673 (campionato europeo 2014)
Gabriel Sargsyan (), 2673 (campionato europeo 2014)
Vladislav Artem'ev (), 2671 (campionato europeo 2014)
Hou Yifan (), 2671 (nominato dal presidente FIDE)
Gata Kamskij (), 2670 (zonale 2.1)
Il'ja Smiryn (), 2669 (campionato europeo 2014)
Liviu-Dieter Nisipeanu (), 2667 (campionato europeo 2015)
Viktor Láznička (), 2665 (campionato europeo 2015)
Sanan Sjugirov (), 2664 (campionato europeo 2015)
Julio Granda Zúñiga (), 2663 (campionato panamericano 2014)
Nguyên Ngoc Truong Son (), 2662 (zonale 3.3)
Aleksandr Oniščuk (), 2662 (zonale 2.1)
Ivan Šarić (), 2661 (campionato europeo 2014)
Oleksandr Areščenko (), 2661 (campionato europeo 2014)
Ėrnesto Inarkiev (), 2660 (nominato dal presidente FIDE)
Vladimir Fedoseev (), 2659 (campionato europeo 2014)
Lázaro Bruzón (), 2659 (zonale 2.3)
Csaba Balogh (), 2659 (campionato europeo 2014)
Aleksandr Motylëv (), 2658 (campionato europeo 2014)
Evgenij Naer (), 2658 (campionato europeo 2015)
Samuel Shankland (), 2655 (campionato panamericano 2014)
Ivan Bukavšin (), 2655 (campionato europeo 2015)
Sjargej Žygalka (), 2654 (campionato europeo 2014)
Ivan Popov (), 2653 (campionato europeo 2015)
Rauf Məmmədov (), 2651 (nominato dagli organizzatori)
Boris Gračëv (), 2649 (campionato europeo 2015)
Eltac Səfərli (), 2644 (nominato dagli organizzatori)
Vidit Santosh Gujrathi (), 2644 (campionato asiatico 2015)
Baskaran Adhiban (), 2643 (campionato asiatico 2014)
Yuniesky Quezada Pérez (), 2643 (campionato panamericano 2015)
Denis Chismatullin (), 2642 (campionato europeo 2015)
Bassem Amin (), 2640 (campionato africano 2015)
Andrij Volokitin (), 2639 (campionato europeo 2015)
Robert Kempiński (), 2637 (campionato europeo 2015)
Alexandr Fier (), 2636 (zonale 2.4)
S. P. Sethuraman (), 2635 (zonale 3.7)
Varuzhan Akobian (), 2635 (zonale 2.1)
David Antón Guijarro (), 2635 (campionato europeo 2014)
Édouard Romain (), 2634 (ACP Tour)
Hrant Melk'owmyan (), 2633 (campionato europeo 2014)
Rafael Leitão (), 2632 (campionato panamericano 2014)
Surya Shekhar Ganguly (), 2631 (campionato asiatico 2015)
Mateusz Bartel (), 2631 (campionato europeo 2015)
Constantin Lupulescu (), 2626 (campionato europeo 2014)
Eduardo Iturrizaga (), 2625 (campionato panamericano 2015)
Qədir Hüseynov (), 2624 (nominato dal presidente FIDE)
Jurij Vovk (), 2624 (campionato europeo 2015)
Dragan Solak (), 2622 (campionato europeo 2014)
Vasif Durarbəyli (), 2621 (nominato dagli organizzatori)
Oleksandr Ipatov (), 2621 (campionato europeo 2015)
Wen Yang (), 2618 (campionato asiatico 2014)
Zhao Jun (), 2616 (zonale 3.5)
Anton Kovalyov (), 2616 (campionato panamericano 2015)
Miloš Perunović (), 2614 (campionato europeo 2014)
Ante Brkić (), 2607 (campionato europeo 2015)
Lu Shanglei (), 2607 (campione juniores 2014)
Sandro Mareco (), 2605 (zonale 2.5)
Aleksej Goganov (), 2603 (campionato europeo 2015)
Samvel Ter-Sahakyan (), 2601 (campionato europeo 2014)
Zhou Jianchao (), 2600 (campionato asiatico 2015)
Rinat Jumabayev (), 2600 (zonale 3.4)
Tamir Nabaty (), 2595 (campionato europeo 2015)
Salem Saleh (), 2595 (campionato asiatico 2014)
Ahmed Adly (), 2591 (campionato africano 2015)
Viorel Iordăchescu (), 2589 (campionato europeo 2014)
Isan Reynaldo Ortiz Suárez (), 2577 (campionato panamericano 2014)
M.R. Lalith Babu (), 2570 (campionato asiatico 2015)
Pouya Idani (), 2568 (zonale 3.1)
Federico Pérez Ponsa (), 2563 (campionato panamericano 2015)
Samuel Sevian (), 2553 (zonale 2.1)
Emre Can (), 2547 (campionato europeo 2015)
Marija Muzyčuk (), 2528 (campionessa mondiale femminile)
MI Max Illingworth (), 2514 (zonale 3.6)
MI Cristóbal Henríquez Villagra (), 2511 (zonale 2.5)
Ziaur Rahman (), 2509 (zonale 3.2)
MF Ermes Espinoza Veloz (), 2495 (zonale 2.3)
MI Il'ja Il'jušenok (), 2491 (campionato europeo 2015)
MI Michael Wiedenkeller (), 2453 (nominato dal presidente FIDE)
MI Tomas Krnan (), 2436 (zonale 2.2)
MI Yusup Atabayev (), 2428 (zonale 3.4)
GMF Deysi Cori (), 2421 (zonale 2.4)
(senza titolo) Parham Maghsoodloo (), 2416 (campionato asiatico 2015)
MI Arthur Ssegwanyi (), 2357 (zonale 4.2)
MI Amir Zaibi (), 2330 (zonale 4.1)
MI Richmond Phiri (), 2291 (zonale 4.3)
MI Oladapo Adu (), 2241 (zonale 4.4)

Turni 1-4

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Competizioni sportive a Baku
 2015
Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
Scacchi nel 2015
Scacchi in Azerbaigian